Jay Bell (1965-) est un joueur professionnel de baseball

Jay Bell peut aussi faire référence à :
 , un écrivain américain
  (1989-), un footballeur